

Patronyme 

 Joseph Lavallée (1747-1816), homme de lettres polygraphe français ;
 François Joachim Esnue-Lavallée (1751-1816), politicien français ;
 Jacques Lavallée (~1750-ap. 1828), graveur français ;  
 Alphonse Lavallée (1791-1873), homme d'affaires français, fondateur de l’École centrale Paris ;
 Théophile Lavallée (1804-1866), historien et géographe français
 Jean Lavallée (1805-1879), homme politique français ;
 Victor-Auguste-François Morel-Lavallée (1811-1865), chirurgien français.
 Pierre Alphonse Martin Lavallée (1836-1884), fils d'Alphonse, botaniste français ;
 Calixa Lavallée (1842-1891), compositeur, chef d'orchestre, pianiste, organiste et professeur de musique québécois ;
 Louis-Arsène Lavallée (1861-1936), personnalité politique québécoise ; 
 Jean Lavallée (1913-1944), officier de marine et résistant français ;
 Omer Lavallée (1925-1992), historien et archiviste canadien ;
 Danièle Lavallée (1936-) archéologue française ;
 André Lavallée (1952-2022), homme politique québécois ;
 Jacques Lavallée (1954-), acteur québécois ;
 Carole Lavallée (1954-2021), personnalité politique canadienne ;
 Diane Lavallée (1955-), actrice québécoise ;
 François Lavallée (1963-), auteur, traducteur, conférencier et chef d’entreprise québécois ;
 Jordan LaVallée (1986-), hockeyeur sur glace québécois.

Pseudonyme 

 Desfontaines-Lavallée (1733-1825), écrivain et dramaturge français.

Toponyme 

 Lavallée, commune française, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine ;
 Calixa-Lavallée, municipalité de paroisse du Québec, située sur la Rive-Sud de Montréal ;

Autres 
 Prix Calixa-Lavallée, prix musical québécois ;
 Alphonse-lavallée, cépage noir de raisin de table ;
 Lieutenant de vaisseau Lavallée (1979-2018), aviso de la Marine nationale française ;
 Décision Lavallée (1990), verdict de la Cour suprême du Canada sur les violences conjugales dans les homicides.

Patronyme québécois